Öland kan syfta på:

 Sparbanksstiftelsen Öland – en sparbanksstiftelse
 HMS Öland – flera fartyg
 S/S Öland (1883) – svenskt postfartyg, byggt 1883
 S/S Öland (1931) – svenskt pasagerarfartyg, byggt 1931

Geografi

Finland 

 Ölandet, ö, Nyland, Borgå,

Sverige 

Öland – ö och landskap i Kalmar län, Sveriges näst största ö 
Ölands kontrakt – ett historiskt kontrakt i Växjö stift inom Svenska kyrkan
Norra Ölands pastorat – ett pastorat inom Svenska kyrkan
Södra Ölands pastorat – ett pastorat inom Svenska kyrkan
 Ölands län – ett län som existerade 1819-1826
 Ölands kommun – en föreslagen kommun omfattande hela Öland
 Ölands domsagas valkrets – en tidigare valkrets

Åland 
 Örlandet, ö,

Se även
Stora Öland
Lilla Öland